Ниже представлен список астрономических объектов, которые являются кандидатами в чёрные дыры (некоторые из них могут быть нейтронными звёздами или другими объектами). Объект считается кандидатом в черные дыры, только если ограничение снизу превышает 3 массы Солнца (). Самые известные кандидаты в черные дыры — объекты в двойных системах.

Примечания

Ссылки 
 Постнаука. Выпуск #6 Черные дыры точно существуют, но уверенности в этом нет. Учёный мир в ожидании грандиозного открытия
 Черные дыры точно существуют, но уверенности в этом нет Учёный мир в ожидании грандиозного открытия
 NASA’s general description of black holes.
 A list of black hole stars and candidates compiled by Dr. William Robert Johnston, Ph.D (Physics), a post-doctoral researcher at the University of Texas (Dallas).

Астрофизика
Чёрные дыры
Теория относительности
Звёздная эволюция
Релятивистские и гравитационные явления